Der Rising Marvel R ist ein batterieelektrisch angetriebenes Sport Utility Vehicle der zum SAIC-Konzern gehörenden chinesischen Automobilmarke Rising Auto. In Europa wird das Fahrzeug von MG als MG Marvel R vermarktet.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der Marvel R als weiterentwickelte Version des Roewe Marvel X im Mai 2020 als seriennahes Fahrzeug. Seit Februar 2021 wird der Wagen in China – zunächst noch unter der zu Roewe gehörenden Submarke R – verkauft. Einen Monat später gab SAIC bekannt, das Fahrzeug auch in Europa anbieten zu wollen. Der Marktstart fand hier im Oktober 2021 statt.

Das SUV wurde gemeinsam mit Huawei entwickelt und ist das erste in Serie produzierte Fahrzeug, für das (in der Ausstattungslinie Pro) die 5G-Mobilfunktechnik verfügbar ist. Außerdem kann der Wagen über Mobilfunk und WLAN mit seiner Umgebung Daten austauschen (Car2x-Technik).

Sicherheit 
Im Herbst 2021 wurde der MG Marvel R vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt vier von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Der Marvel R ist mit Hinterrad- oder Allradantrieb erhältlich. Die heckangetriebene Variante hat zwei Elektromotoren an der Hinterachse, die maximale Leistung wird mit 137 kW (186 PS) angegeben. Die Version mit Allradantrieb hat einen dritten Elektromotor an der Vorderachse. Die Leistung steigt dadurch auf 222 kW (302 PS).

Der Lithium-Ionen-Akkumulator des SUV hat einen Energieinhalt von 69,9 kWh. Die Reichweite nach NEFZ beträgt für die heckgetriebene Version 505 km und für die allradgetriebene Version 460 km. Die Anhängelast wird mit 750 kg angegeben. Außerdem ist mit dem Marvel R bidirektionales Laden bis zu 2,5 kW möglich.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland 111 MG Marvel R neu zugelassen worden. 2022 waren es 1.316 Einheiten,

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite des MG Marvel R
 Offizielle Webseite des Rising Marvel R (chinesisch)

Kombilimousine
Elektroautomodell